Barberine peut désigner :
 Barberine, un hameau de France situé à Vallorcine, à la frontière avec la Suisse et sur le torrent de Barberine ;
 la maison de Barberine, un musée de France situé à Barberine ;
 la montagne de Barberine, l'adret du Grand Perron au-dessus de Barberine ;
 le couloir de Barberine, une petite vallée de France située au-dessus de Barberine ;
 la forêt de Barberine, une forêt de France située au-dessus de Barberine ;
 Barberine, un ancien alpage et hameau de Suisse situé à Salvan, non loin de la frontière avec la France et sur le torrent de Barberine, englouti dans les années 1920 avec la construction du barrage de Barberine ;
 le vallon de Barberine, une vallée de Suisse à Salvan et Finhaut, dont le fond est noyé sous les eaux du lac d'Émosson depuis 1976 ;
 le col de Barberine, un col de Suisse à Salvan entre les pointes d'Aboillon au nord et Fontanabran au sud-est ;
 le barrage de Barberine, un ancien barrage de Suisse construit dans les années 1920 et désormais englouti sous le lac d'Émosson depuis 1976 ;
 le torrent de Barberine, un torrent à la frontière entre la France et la Suisse, affluent du Rhône via l'Eau Noire et le Trient ;
 la grande cascade de Barberine, une chute d'eau sur le torrent de Barberine à la frontière entre la France et la Suisse ;
 le téléphérique Barberine-Émosson, un téléphérique reliant le hameau de Barberine en France au barrage d'Émosson en Suisse ;
 Barberine, une pièce de théâtre d'Alfred de Musset, publiée en 1835.